AZ kwam in het seizoen 2009/10 uit in de Eredivisie en de toernooien om de KNVB beker en de UEFA Champions League. Ook speelde AZ als landskampioen de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Deze wedstrijd wist AZ te winnen door een zege op bekerwinnaar sc Heerenveen (1-5). AZ begon op 2 augustus met een 3-2 nederlaag uit tegen Heracles Almelo aan de competitie, maar wist toch als 5de te eindigen waardoor AZ ook volgend seizoen verzekerd is van Europees voetbal. AZ zal dan via de derde kwalificatieronde van de Europa League een plaats in het hoofdtoernooi moeten afdwingen.
AZ werd in de KNVB beker door Feyenoord in de achtste finale uitgeschakeld.
De Alkmaarders maakten op 16 september hun debuut in de Champions League. Daar hadden ze zich voor geplaatst door het kampioenschap in het seizoen 2008/09. Hierin wist zij niet verder te komen dan de groepsfase, mede door het befaamde doelpunt van Standard Luik keeper Sinan Bolat in de laatste minuut van de wedstrijd Standard - AZ (1-1).

Het was een bewogen seizoen voor AZ. De hoofdsponsor DSB Bank en haar moederbedrijf DSB Beheer, waar AZ N.V. deel van uitmaakte, ging op 19 oktober definitief failliet. Hierdoor moest Dirk Scheringa als jarenlange voorzitter het veld ruimen en begon voor AZ een onzekere periode. Achteraf bleek AZ zelfs op de rand van de afgrond gebalanceerd te hebben toen een oplossing voor de club lang uitbleef en haar liquiditeit in het geding kwam. AZ zag zich gedwongen om in de winterstop Ari en Sébastien Pocognoli te verkopen om de acute geldproblemen het hoofd te bieden. AZ belandde hierdoor zelfs (tijdelijk) in categorie 1, de gevarenzone, van de licentiecommissie van de KNVB. Op 1 juni, toen de aandelen voor één euro overgingen naar de club (dankzij een groep regionale investeerders), werd een reddingsplan gelanceerd voor AZ dat de club binnen drie jaar weer gezond moest krijgen zodat AZ weer op eigen benen kon staan. Hierdoor was het voortbestaan van AZ verzekerd en kon AZ met een nieuwe structuur en nieuw elan de toekomst tegemoet treden.

Selectie

Eerste Elftal

Mutaties

Aangetrokken

Vertrokken 

* De transfer van deze speler vond plaats tijdens de winter transfer window, die op 1 januari 2010 inging.

Wedstrijdverslagen

Vriendschappelijk

Johan Cruijff Schaal

Eredivisie

Positie op de ranglijst

KNVB beker

Tweede ronde

Derde ronde

Achtste finale

Champions League

Groepsfase

Eindstand Groep H

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de knock-outfase van de UEFA Champions League, de nummer 3 voor de knock-outfase van de UEFA Europa League.

Statistieken

Individuele statistieken

Wedstrijden

Doelpunten

Kaarten

Zie ook
 AZ Vrouwen in het seizoen 2009/10

AZ naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2009/10